Zkratka ČLS může mít různé významy:

 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně — český spolek osob pracujících ve zdravotnictví
 Československá letecká společnost — zaniklé československé aerolinky